Алекса́ндровск — название населённых пунктов.

Настоящее время

Россия 
 Александровск — село в Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.
 Александровск — город в Пермском крае, административный центр Александровского района.
 Александровск — закрытое административно-территориальное образование в Мурманской области.
 Александровск-Сахалинский — город в Сахалинской области, административный центр городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Украина 
 Александровск — город в Луганском городском совете Луганской области.

Прошлое время 
 Александровск — название города Запорожье на Украине до 1921 года.
 Александровск — название города Полярный в Мурманской области России до 1939 года.
 Александровск — название села Александровское в Ставропольском крае России до 1924 года (в то время — город).
 Александровск — название местечка Жемайчю-Науместис в Литве в 1881—1918 годах (в то время — город).
 Александровск-на-Томи — название города Белогорск (ныне в Амурской области) в 1926—1935 годах.

См. также 
 Александров
 Александрова
 Александровка
 Александрово
 Александровская
 Александровский
 Александровское